Le Léhar ou Laa est une région du Sénégal.
 Le léhar est une langue qui s'y parle.

Patronyme
 Franz Lehár (1870-1948), compositeur autrichien d'origine hongroise.
 Anton Lehár (1876-1962), général autrichien, frère du précédent.

Homonymie de patronyme